

Азат — село, марза Ґегаркунік
 Азат — річка, ліва притока Араксу

Азат — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Азат — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Азат — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Азат — село, Мактааральський район, Туркестанська область

Азат — назва села Сторожеве Сімферопольського району Автономної Республіки Крим до 1948 року